Jan Adornes (kanunnik) (1444-1511), kanunnik van het Sint-Pieterskapittel te Rijsel
 Jan Adornes, geboren de la Coste (1494-1537), burgemeester van Brugge